Cette page contient les pages d'homonymie du sigle DIG et du nom Dig.

Sigle DIG 

 Déclaration d'intérêt général, une procédure instituée par la Loi sur l’eau
 Digoxygénine, une molécule antigénique utilisée en laboratoire pour marquer les acides nucléiques et les détecter à l'aide d'anticorps

Nom Dig

Cinéma 

 Dig, un film américain de John Hubley sorti en 1972
 Dig!, un film documentaire américain d'Ondi Timoner de 2004

Musique

Chanson 

 Dig, un single d'Incubus

Album 

 Dig, un album de Miles Davis
 Dig, un album de I Mother Earth

Autres 

 Dig, un programme informatique de requête de serveurs DNS
 Dig, une série télévisée américaine créée par Gideon Raff et Tom Kring diffusée entre le  et

Voir aussi 
 The Dig, un jeu vidéo d'aventure de LucasArts sorti en 1995
 Big Dig, un projet autoroutier souterrain à Boston aux États-Unis, en construction depuis 1985